Орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Царедарівська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Царедарівська сільська рада — Харківська область, Лозівський район